Tage des letzten Schnees steht für:

 Tage des letzten Schnees (Roman), Kriminalroman von Jan Costin Wagner (2014) 
 Tage des letzten Schnees (Film), deutscher Fernsehfilm von Lars-Gunnar Lotz (2019)